Convoy (1927), een film onder regie van Lowell Sherman
 Convoy (1940), een film onder regie van Pen Tennyson
 Convoy (1978), een film onder regie van Sam Peckinpah
 Convoy (lied), een countrylied van C.W. McCall
 Convoy (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Convoy Uitgevers, een Nederlandse uitgeverij
 Convoy (computerspel), een computerspel uit 2015